Pastinaca puede referirse a:

 Pastinaca: pez selacio marino del suborden de los Ráyidos.
 Pastinaca: barco de paseo, que se fabrica en el Mar Menor (San Javier).
 Pastinaca: También conocida como chirivía, hortaliza originaria de Europa similar a la zanahoria.
 Pastinaca: es una hortaliza que pertenece a la familia de las umbelíferas, también denominadas apiáceas. También conocida como zanahoria.
 Pastinaca, género botánico .

Enlaces externos